Schlammfliegen bezeichnet:

 eine Ordnung der Netzflüglerartigen (Neuropterida), siehe Großflügler (Megaloptera)
 eine Familie innerhalb der Großflügler, siehe Schlammfliegen (Familie) (Sialidae)